HPN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Westchester County, White Plains (New York), Stati Uniti